Ricardo Osorio Mendoza (Huajuapan de León, 1980. március 30. –) egy mexikói válogatott labdarúgó, aki jelenleg a CF Monterrey játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban

Cruz Azul 

Osorio a Cruz Azul fiókcsapatában, a Cruz Azul Hidalgóban kezdte a pályafutását 2000-ben. Egy év múlva a nagy csapathoz került, ahol egy Atlante ellen bajnokin debütált. 2006-ig volt a Cruz Azul játékosa, ezalatt 118 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a csapatban.

VfB Stuttgart 

A 2006-os vb-n nyújtott jó teljesítménye után 4 millió euróért leigazolta a VfB Stuttgart. 2007. február 16-án, egy Eintracht Frankfurt elleni mérkőzésen szerezte meg első gólját a stuttgartiaknál, ezzel 4-0-s sikerhez segítve őket. Neki is nagy szerepe volt abban, hogy a Stuttgart megnyerte a 2006/07-es bajnoki címet. 2010. május 2-án a német klub elnöke, Erwin Staudt bejelentette, hogy nem hosszabbítják meg Osorio szerződését.

Monterrey 
A 2010-es világbajnokság után Monterrey ingyen igazolta le. Nyolc féléves szezont töltött itt, de 2012-es Apertura bajnokságban nem lépett pályára.

Válogatott 

Osorio 2003. július 13-án, egy Brazília elleni CONCACAF-aranykupa-mérkőzésen mutatkozott be a mexikói válogatottban. A 2005-ös konföderációs kupában az elődöntőben kihagyott egy büntetőt, ami miatt Mexikó kiesett. Ott volt a 2006-os világbajnokságon és a 2010-es tornán is számított rá a válogatott.

Mérkőzései a válogatottban

Források 
 Adatlapja a MedioTiempo.com-on 
 Pályafutása statisztikái
 Válogatottbeli statisztikái

Mexikói labdarúgók
A Cruz Azul Hidalgo labdarúgói
A Cruz Azul labdarúgói
A VfB Stuttgart labdarúgói
A Monterrey labdarúgói
A Querétaro labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
1980-ban született személyek
Élő személyek